Tototlmimus est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des Ornithomimidae. Les restes fossiles d'un spécimen de son unique espèce Tototlmimus packardensis ont été retrouvés au Mexique dans la formation de Packard, datée du Campanien (Crétacé supérieur,  d'années).

Découvertes 
L'holotype, répertorié sous le numéro , a été trouvé dans le nord-est de l'état mexicain de Sonora, dans des strates datées du Campanien de la formation géologique des schistes de Packard (Groupe Cabullona). Ce spécimen fossile est composé d'un squelette partiel auquel il manque le crâne. Les restes retrouvés sont des doigts partiels des mains gauche et droite, des métatarses, des restes partiels des pieds, comprenant une griffe. Ces éléments fossiles désarticulés, dont aucun n'est complet, ont été trouvés sur dans un volume d'un demi mètre cube.

Classification 
Tototlmimus est classé dans la famille des ornithomimidés, dans une position dérivée. Il est le premier ornithomimidé nommé retrouvé au Mexique et son lieu de découverte est l'un des plus méridionaux connus en Amérique du Nord pour les représentants de cette famille. L'analyse cladistique effectuée lors sa description scientifique le positionne comme le taxon frère du genre Ornithomimus. Le cladogramme suivant est issu de l'analyse phylogénétique de Serrano-Branas et ses collègues :

Notes et références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Ornithomimosauria
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2016